Старое Пекельное (), село, 
Новомажаровский сельский совет, 
Зачепиловский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322283008. Население по переписи 2001 года составляет 162 (76/86 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Старое Пекельное находится на правом берегу реки Орель в месте её пересечения автомобильной   дорогой  (), выше по течению реки примыкает село Новое Пекельное, ниже по течению примыкает село Зеньковщина, на противоположном берегу — город Перещепино (Днепропетровская область).

История 
 1775 - дата основания.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района